

Geografia
 Salm – serie di contee e principati storici situati nell'attuale Germania, Belgio, Lussemburgo e Francia
 Salm – comune della Renania-Palatinato, in Germania
 Isola di Salm – isola russa nell'Oceano Artico

Persone
 Roland Salm – ex ciclista su strada svizzero

Storia
 Salm-Salm – piccolo Stato del Sacro Romano Impero